Perl Street peut faire référence à :
 Pearl Street, une rue de Manhattan
 Pearl Street Station
 , rue d'Albany, New York
 , à Reading au Massachusetts